

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

Mijaíl Yuzhny derrotó en la final a Marco Chiudinelli.

Cabezas de serie 

  Luca Vanni (Segunda ronda)
 ''' Mijaíl Yuzhny (Campeón)
  Lukáš Lacko (Semifinales)
  Go Soeda ''(Semifinales)

  Kimmer Coppejans ''(Segunda ronda)
  Thomas Fabbiano ''(Segunda ronda)
  Igor Sijsling ''(Cuartos de final)
  Somdev Devvarman ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Manila 2016